Dunavant est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1970), avocat et attorney américain
 (1919-1995), homme politique américain au Tennessee
 (né en 1932), industrialiste américain du coton

Voir aussi
Dunnavant, communauté de l'Alabama

Homonymie de patronyme